De Rally van Monte Carlo 2015, formeel 83ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 83e editie van de Rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 533e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Gap en de finish in Monte Carlo.

Verslag 
Regerend wereldkampioen Sébastien Ogier zegevierde voor het tweede jaar achter elkaar in de openingsronde van het kampioenschap. Hij hield zijn hoofd koel ondanks de bliksemstart van Sébastien Loeb, die in een van zijn favoriete rally's op uitnodiging van Citroën eenmalig terugkeerde in het WK rally, en reed berekend naar de overwinning toe nadat Loeb veel tijd verloor toen hij tijdens de tweede etappe zijn wielophanging brak na een touche met een muur. De Volkswagen dominantie was opnieuw prominent, met Jari-Matti Latvala en Andreas Mikkelsen die het podium compleet maakten op plekken twee en drie respectievelijk. De, door de aanwezigheid van Loeb, voor punten niet genomineerde Mads Østberg was de beste Citroën op positie vier, en bleef daarmee de Hyundai's van Thierry Neuville en Daniel Sordo (vijfde en zesde) voor, die hun wat gematigde competitiviteit gedurende het evenement goed maakten met een consistent optreden.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 10,16 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Mon
Rally van Monte Carlo